Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Quebec-Stadt.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940, jeweils auf news.google.com/newspapers

Anmerkungen 

Tennisturnier in der Stadt Québec
Tennisturnier 1940